Lista das 652 comunas do departamento francês de Nord.

(CUDL) Communauté urbaine de Lille Métropole, created in 1966.
(CUD) Communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral, created in 1968.
(CAC) Communauté d'agglomération de Cambrai, created in 2000.
(CAD) Communauté d'agglomération du Douaisis, created in 2002.
(CAM) Communauté d'agglomération Maubeuge Val de la Sambre, created in 2001.
(CAS) Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, created in 2001.
(CAV) Communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole, created in 2001.

|}

Nord